Templo de Ártemis — Éfeso, umas das sete maravilhas do mundo antigo
 Templo de Diana (Roma) — do século VI a.C.
 Santuário de Diana Planciana — Roma, século I a.C.
 Templo de Diana (Nemi) — Itália
 Templo romano de Évora — Portugal
 Templo de Diana (Mérida) — Espanha
 Templo de Diana (Nîmes) — França

Desambiguações de construções